Бришево може бити:
 Бришево (Приједор), насаељено место у оштини Приједор, Република Српска, БиХ
 Бришево (Поличник), насељено место у оптини Поличник, Задарска жупанија, Република Хрватска